Галина Сергеевна Крефт-Алексеева (14 марта 1950, Ленинград — 23 февраля 2005, Санкт-Петербург) — советская спортсменка (гребля на байдарках). Заслуженный мастер спорта СССР (1976).

Окончила ГДОИФК имени П. Ф. Лесгафта. Выступала за «Зенит» (Ленинград). Тренеры ― Ф. К. Кузнецова и А. А. Середина. Член КПСС с 1978 года.

Достижения 
 Чемпионка Олимпийских игр 1976 года и серебряный призёр Олимпийских игр 1980 года в байдарке-двойке на дистанции 500 м (с Ниной Гоповой-Трофимовой)
 Серебряный призёр чемпионатов мира в байдарке-одиночке (1975, 1979), двойке (1975) и четвёрке (1974, 1975, 1979, 1983)
 Чемпионка СССР 1974, 1976, 1977, 1979 гг.

Награды 
 Орден Дружбы народов
 Орден «Знак Почёта»
 медаль «За трудовую доблесть»

Примечания

Литература

Ссылки 
 Галина Алексеева-Крефт на Олимпийских играх  
 Официальный портал администрации Санкт-Петербурга

Гребцы на байдарках и каноэ СССР
Олимпийские чемпионы от СССР
Олимпийские чемпионы по гребле на байдарках и каноэ
Чемпионы летних Олимпийских игр 1976 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1980 года
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 1976 года
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 1980 года
Чемпионы СССР по гребле на байдарках и каноэ
Члены КПСС